Por Sinhá Moça pode estar à procura de:
 Sinhá-Moça (livro), escrito por Maria Dezonne Pacheco Fernandes e que deu origem ao filme e às telenovelas
 Sinhá Moça (filme), produção de 1953, com Eliane Lage e Anselmo Duarte
 Sinhá Moça (1986), telenovela com Lucélia Santos e Marcos Paulo
 Sinhá Moça (2006), telenovela com Débora Falabella e Danton Mello

Desambiguações de artes